Бурбаки може да се отнася до:
 Никола Бурбаки – общ псевдоним на група френски математици, създадена през 1935 г.
 Шарл-Дени Бурбаки - френски генерал от гръцки произход, участник в Кримската, Австро-итало-френската и Франко-Пруската войни